Климатостратиграфические подразделения — это совокупности горных пород, признаки которых обусловлены периодическими изменениями климата, зафиксированными в особенностях вещественного состава пород и ассоциаций остатков организмов, с учётом длительности формирования стратонов соответствующего ранга.

Климатостратиграфические подразделения используются для четвертичных и неогеновых отложений; возможно их использование и для более древних образований.

Границами климатостратиграфических подразделений являются палеоклиматические рубежи, выраженные в изменении литологического состава отложений, в смене ассоциаций организмов — климатических индикаторов, геохимической среды, седиментационных или диагенетических текстур и т. д.

Климатостратиграфические критерии используются для выделения наиболее дробных единиц Общей стратиграфической шкалы — раздела, звена и ступени (в последнем случае эти критерии становятся определяющими) и региональных климатостратиграфических подразделений.

Таксономическими единицами региональных подразделений являются климатолит и стадиал.

Литература 
 Стратиграфический кодекс России. Издание третье, утвержден бюро МСК 18 октября 2005 г. СПб: Изд-во ВСЕГЕИ. 2006. 96 с. ISBN 5-93761-075-X

Стратиграфические подразделения